Лев Петро́вич Шишко́ (1872 / 1873 / 1874, Царское Село — 1 августа 1943, р. п. Лахтинский) — русский , гражданский инженер. Представитель эклектики. Работал в рамках различных стилей: неоклассицизма, необарокко, неоготики, неорусского, а также модерна. Автор научных трудов, инженерных и архитектурных проектов для Санкт-Петербурга и пригородов, а также Хельсинки, Пскова, Томска и Саратова. Особенно известен проектами образовательных учреждений. Почётный инженер-технолог. Доктор технических наук.

Биография 
Окончил Институт гражданских инженеров императора Николая I (1896, золотая медаль за лучший архитектурный проект, серебряная — за работы по строительной механике).

Служил в технико-строительном комитете Министерства внутренних дел, Департаменте народного просвещения.

Архитектор Римско-католической духовной коллегии, Александро-Невской Лавры, Департамента духовных дел иностранных исповеданий (1900-е).

Профессор Института гражданских инженеров. Преподавал также в Горном и Электротехническом институтах, Академии Художеств и училище технического рисования им. барона Штиглица.

Директор, затем ректор Технологического института (1915—1920). Профессор Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта, где в 1909—1943 возглавлял курс архитектуры гражданских и промышленных зданий, а в 1931—1936 — кафедру «Архитектура».

Архитектор проектного бюро треста «Ленинградтекстиль» (1920-е). Постоянный консультант и эксперт Технического управления Ленсовета.

Репрессирован в 1930 году.

Во время Великой Отечественной войны руководил лабораторией, выполнявшей оборонные заказы (устройство бомбоубежищ и др.). Совместно с А. А. Суриным для осуществления восстановительных работ на железной дороге разработал проект и создал три поезда-летучки, действовавшие во время ленинградской блокады. Награждён медалью «За оборону Ленинграда». Трагически погиб во время бомбардировки Лахты.

Постройки в Петербурге и пригородах 
Л. П. Шишко одним из первых в Петербурге стал использовать прочные пористые цементно-известковые растворы, обеспечивающие быстрое высыхание и вентилируемость стен. В частности, они использованы при реконструкции Технологического института, строительстве доходного дома Александро-Невской Лавры, костёла в Гатчине.

 Доходный дом М. А. Стенбок-Фермор (1902, Загородный пр., 44 / Звенигородская ул., 2);
 Доходный дом (1911, Серпуховская ул., 32);

Для Александровского завода Николаевской железной дороги 
 Больница (1902, ул. Цимбалина, 13 / ул. Бабушкина, 28х / ул. Дудко, 14х) ;
 Техническое железнодорожное училище при Александровском заводе (1902—1903);

Для духовных учреждений 
 Перестройка бывшего здания римско-католического архиепархиального правления под Римско-католическую семинарию (1900—1902, 1-я Красноармейская ул., 11 );
 Надстройка флигелей для римско-католического архиепархиального правления (1901 или 1913, наб. Фонтанки, 118; бывшая усадьба Г. Р. Державина, в 1846 г. проданная Римско-католической духовной коллегии);
 Доходный дом Александро-Невской Лавры (1901—1903, Невский пр., 153, совместно с А. А. Венсаном) ;
 Консисторские ворота Александро-Невской Лавры  Объект культурного наследия России;
 Здание ризницы и древлехранилища Александро-Невской Лавры (1906—1910, Монастырки наб., 1Л);
 Церковь Серафима Саровского (1906—1908, не сохр.) в Серафимо-Антониевском скиту Александро-Невской Лавры около станции Преображенская (ныне пос. Толмачёво);
 Церковь Пресвятой Девы Марии Кармельской в Гатчине (от надзора за строительством костёла Шишко в 1907 году был отстранён, так как отклонился от первоначального проекта (1906);
 Надстройка бывшего здания Римско-католической семинарии для Департамента духовных дел иностранных исповеданий (1911, пр. Римского-Корсакова, 49);

Образовательные учреждения 
 Реконструкция главного корпуса Технологического института (совместно с А. П. Максимовым), а также строительство лабораторных зданий (1903, 1911—1913). В 1898 году по проекту Шишко центральный фасад был надстроен четвёртым этажом, окна третьего этажа расширены, два эти этажа объединили пилястрами, первый и второй этаж украсили рустом;  Объект культурного наследия России;
 Училищный дом — Двухклассная школа Министерства народного просвещения (1909, Рыбацкий пр., 18х, дом снесен; построен заново с последующим размещением бизнес-центра);
 2-я гимназия императора Александра I с жилым домом (1909—1913, Казанская ул., 27 / Гривцова пер., 12—12х) ;
 Мужское городское училище — Детсад № 7 (1910—1911, г. Пушкин, Октябрьский бульв., 18 / Оранжерейная ул., 40) ;
 3-я гимназия — Школа № 181 Центрального района (1912—1913, Соляной пер., 12).  Объект культурного наследия России;
 Гимнастический зал и бассейн при 1-й гимназии (1913—1915, 1927, Правды ул., 11А / Социалистическая ул., 11Б). Нередко упоминается как первый в России крытый плавательный бассейн. ;
 11-я мужская гимназия — Школа № 107 — Гимназия № 107 Выборгского района (1914—1915, Выборгская ул., 3) ;
 Реальное училище в Новой Ладоге — Новоладожская средняя школа № 1 (1914, Пионерская ул., 7)  Объект культурного наследия России;
 Проект здания Терийокского реального училища (1917, не осуществлён, проект учитывал новейшие требования гигиены и физического воспитания);

Деревянные постройки в Ольгино 
 Собственная дача со службами (1907—1908, ул Вокзальная, 6 / пр. Ленина, 1; архитектор погиб в этом доме за своим рабочим столом во время Великой Отечественной войны в 1943 году в результате попадания бомбы; частично сохранились служебные постройки);
 Дом Г. Ф. Корженевского, управляющего Лахтинским имением Стенбок-Ферморов (1909, Корженевский в точности повторил дачу самого Шишко, в настоящее время сильно перестроен);
 Дача Козинцевых (1912, авторство Шишко предположительно) ;

После революции 
 завершение строительства Библиотеки Академии Наук;
 участие в строительстве «Большого дома»;
 участие в строительстве промышленных корпусов фабрики «Красное знамя» (1924—1926) и других промышленных зданий в качестве архитектора проектного бюро треста «Ленинградтекстиль»;
 проект кузнечного цеха завода «Новый Лесснер», 1928;
 участие в проектировании Невского химкомбината;
 проект ладожского водопровода (не осуществлён).

Работы в Пскове 

 Проект первого реставрационного крыльца Поганкиных палат (1902). По мнению Псковского археологического общества, неорусское крыльцо по проекту Шишко не соответствовало стилю здания, и было впоследствии перестроено;
 Проект здания женской Мариинской гимназии в Пскове (1910, не осуществлен);
 Рисунки иконостаса церкви Георгия со Взвоза (1905).

Работа в Саратове 
 Здание Физического института Саратовского университета (ныне 3-й корпус университета, 1911—1913, Шишко принял участие в проекте, здание построено архитектором К. Л. Мюфке);  Объект культурного наследия России.

Работа в Томске 
 Научная библиотека Томского государственного университета (1912—1914, совместно с А. Д. Крячковым, по другим данным — с Ф. А. Черноморченко);  Объект культурного наследия России.

Работа в Хельсинки 
 Здание Александровского лицея (1913, совместно с М. Г. Чайко, ныне Музей естествознания).
  (1913, разрушена в 1920 году).

Работы для других городов 
 участие в проектировании магнитогорских металлургических заводов;
 участие в экспертизах по зарубежным техническим проектам, в том числе строительства тоннеля под Ла-Маншем.

Научные труды 
 Архитектурные формы и детали. — Ч. 1: Обработка кирпичных и оштукатуренных фасадов: Пособие при проектировании фасадов зданий. — : Типолитография П. Т. Ревина, 1906. — 14 с., 104 л. черт. На обл. дата: 1905.
 'Вентиляционные установки промпредприятий. — —: Огиз—Государственное научно-техническое издательство, 1932. — Ч. 2. — 183 с: ил.
 Вентиляция и отопление фабричных зданий: монография. — : [б. и.], 1915. — 85 с.: ил.
 Иллюстрированное урочное положение для составления и проверки смет на строительные работы. Общедоступная справочная книга. Составлено на основании Официального урочного положения с дополнениями, разъяснениями и пояснительными чертежами. — Ч. 1—3. — —: Московское акционерное издательское общество, 1926—28. — 128 с.+672 с.+1240 с., с илл., табл., черт.
 История территории и построек Технологического института // Технологический институт им. Ленинградского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов: 1828—1928. Сто лет : [Юбил. сб.]. — Т. 1. — : Издание Технологического института, 1928. — С. 265—268.
 Материалы для проектирования и постройки скотобоен и скотных рынков. / В соавт. с В. М. Смугге. — Ч. 1: Размеры территории боен и скотных рынков и расположение отдельных зданий. — : Типография журнала «Строитель», 1908. — 91 с., 11 л. пл.: пл.
 Материалы по устройству плавательных бассейнов и купальных зданий. — : Типография А. Н. Лавров и К°, 1914. — 212, [2] с., 20 л. черт.: ил., черт.; 23. На обл. дата: 1916.
 Начальные школы Министерства народного просвещения. — : Государственная типография, 1911. — 11 с. : черт.; 27.
 Проект канализации г. С.-Петербурга. — Ч. 1—4. — : Типолитография «Братья Ревины», 1913. — 343 с. + 632 с. + 171 с. + 143 с.
 Справочник по определению количества рабочей силы и материалов для ремонта и производства строительных работ. / В соавт. с М. Г. Чайко. — : Академическое издательство, 1924. — 221 с. Другие издания: 1925, 1926, 1927, 1931.
 Строительные нормы урочного положения: иллюстрированное издание (по Рошефору) в метрических мерах. — : Московское акционерное издательское общество, 1928. — 1240 с., с илл., черт. и план.
 В соавт. с: Чайко М. Г. Справочник по ремонту и производству строительных работ. — 2 изд. — : Академическое издательство, 1925. — 271 с., с табл., черт.
 Части зданий: Справочное практическое руководство для инженеров, техников и строителей. — Ч. 1. — —: Московское акционерное издательское общество, 1926. — 216 с., с табл., черт.
 Части зданий: Справочное практическое руководство для инженеров, техников и строителей. — Ч. 2. — —: Московское акционерное издательское общество, 1927. — 209—576 с.: ил
 Части зданий: Справочное практическое руководство для инженеров, техников и строителей. — : Московское акционерное издательское общество, 1927. — 584 с.: ил. чертежи. Другие издания: 1928, 1929.
Шишко также выступал в качестве переводчика и редактора переводов научной литературы с немецкого языка, в частности:
 Браузеветтер А. Архитектурные формы гражданских построек: В 2 ч.: 202 таблицы с пояснительным текстом / Пер. со 2 немецкого улучшенного изд. К. В. Наумова под ред. Л. П. Шишко. — : Издательство И. И. Базлова, 1904. — 23 с. + 202 табл. черт. Переизд.: 2013. ISBN 978-5-458-31831-0
 Клингер Г., Риттер И. Справочник по центральному отоплению водоснабжению и вентиляции / Пер. с нем. Л. П. Шишко. — [Харьков]: Униздат, 1928. — 442 с.: ил. — На обл. дата: 1929.
 Ослендер А. Районное отопление городов / Пер. с нем. под ред. Л. П. Шишко. — : Униздат, 1930. — 222 с.: ил.
 Полное руководство по гражданской архитектуре = (Baukunde des Architekten) / Полный пер. с 5-го нем. изд. с изм. и доп. В. Леви и В. Келдыша под ред. Л. П. Шишко. — Отд. 1—3. — В 2 томах. — Т. 1: Отд. 1: Каменные работы; Т. 2: Отд. 2—3: Плотничные работы. Кровли. — —: Товарищество М. О. Вольф, [1909]. — 212 с.+163 с.

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 Донецкий Б. Н. Архитекторы Саратова: биографический словарь / Б. Н. Донецкий, Е. К. Максимов. — Саратов: Бенефит, 2005. — 224 с. — ISBN 5-93888-510-8
 Золотарёва М. В. Лев Петрович Шишко — архитектор учебных зданий // Архитектура — Строительство — Транспорт: Материалы 71-й научной конференции профессоров, преподавателей, научных работников, инженеров и аспирантов университета. 7—9 октября 2015. — СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 2015. — С. 223—229.
 Исаченко В. Г. Лев Шишко // Зодчие Санкт-Петербурга. XIX — начало XX века / сост. В. Г. Исаченко; ред. Ю. Артемьева, С. Прохватилова. — СПб.: Лениздат, 1998. — С. 816—825. — ISBN 5-289-01586-8
 Исаченко В. Г. Лев Шишко // Исаченко В. Г. Зодчие Санкт-Петербурга XVIII—XX веков. — М.: Центрполиграф, 2010. — 416 с. — ISBN 978-5-227-02220-2
 Реброва В. Г. Архитекторы духовного ведомства, виды должностей. Архитекторы Санкт-Петербургской епархии // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. — 2008. — № 1. — С. 85.
 Шишко Лев Петрович в: Псковский биографический словарь / Под общ. ред. В. Н. Лещикова. — Псков: ПГПИ им. С. М. Кирова, 2002. — 529 c. — ISBN 5-87854-219-6

Ссылки 
 Шишко Л. П. // CITYWALLS: Архитектурный сайт Санкт-Петербурга.
 Шишко Л. П., (1872—1943), арх. // Историко-культурный интернет-портал «Энциклопедия Санкт-Петербурга».
 Шишко Лев Петрович // СОВАРХ.
  Шишко Лев Петрович на сайте СПбГАСУ.
 Архитектор двух эпох // Октябрьская магистраль / Издательский дом «Гудок». — 29/07/2003. 
 Исаченко В. Г. Лев Шишко. — Ч.1—7 на сайте «Виртуальный Петербург». 

Родившиеся в Пушкине (Санкт-Петербург)
Архитекторы Пскова
Реставраторы России
Архитекторы Саратова
Архитекторы Томска
Архитекторы Хельсинки
Архитекторы необарокко
Архитекторы неоклассицизма
Доктора технических наук
Ректоры и директоры Санкт-Петербургского технологического института
Военные инженеры
Железнодорожники России
Инженеры-строители
Репрессированные в СССР
Архитекторы неорусского стиля